

Sigle 
 Disturbo dell'identità di genere

Cinema 
 Dig  – film del 1972 diretto da John Hubley
 DiG!  – film documentario diretto da Ondi Timoner del 2004
 Dig  – film del 2022 diretto da K. Asher Levin

Codici 
 dig – codice ISO 639-3 della lingua digo

Giornalismo 
 DIG Awards  – premio giornalistico italiano

Informatica 
 dig  – acronimo di Domain Information Groper è un comando utilizzato per visualizzare informazioni relative al Domain Name System indicato (sintassi: dig [@nameserver] [opzioni] [nome_risorsa] [tipo_di_richiesta] [ulteriori_opzioni]). Vedi anche nslookup.

Musica 
 Dig  – album di Miles Davis del 1951
 Dig – album di Monty Budwig del 1979
 Dig  – album de I Mother Earth del 1993
 Dig  – album di Toshiko Akiyoshi del 1993
 Dig  – album degli Stage Dolls del 1997
 Dig  – singolo dei Mudvayne del 2000
 Dig  – album di Boz Scaggs del 2001
 Dig  – singolo degli Incubus del 2006
 Dig  – gruppo musicale statunitense.

Televisione 
Dig  – serie televisiva statunitense

Altro 
 The Dig  – videogioco di fantascienza

Altri progetti